
Saga kan betekenen:

Literatuur 
 saga (literatuur), Noordse heldenverhalen
 Grœnlendinga saga, Groenlandse heldenverhalen
 Orkneyinga saga, heldenverhalen van de Orkney's
 Bandamanna saga, heldenverhaal uit IJsland
 Forsyte Saga, een familiekroniek en een daarop gebaseerde televisieserie
 Sága, een godin uit de Germaanse mythologie. Ze wordt ook wel geschreven als Saga.
 saga (familiekroniek), een familiekroniek
 Saga (uitgeverij), een stripuitgeverij
 Saga (comic), een Amerikaanse strip

Muziek 
 Saga (band), een Canadese symfonische rockband
Saga (album), het debuutalbum van bovenstaande band
 Saga (Zweden), een Zweedse R.A.C.-band

Japan 
 Saga (keizer), keizer van Japan (809-823)
 Saga (stad), de hoofdstad van de prefectuur Saga
 Saga (prefectuur), een Japanse prefectuur 
 Saga (district), een district in de prefectuur Saga
 Saga (Kochi), een gemeente in de Japanse prefectuur Kochi
 Saga (schip), een Japans oorlogsschip in de Tweede Wereldoorlog

Sprinkhanengeslacht 
 Saga (insect), een sprinkhanengeslacht
 Saga pedo

Tibet 
 Saga (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Shigatse
 Saga (plaats) een plaats in het arrondissement Saga

Zie ook 
Sage